GenieOS este o distribuție de Linux bazată pe Debian. GenieOS ajută utilizatorii noi să instaleze un desktop Debian standard, împreună cu plugin-uri third-party comune care nu sunt distribuite prin pachetele oficiale Debian (DVD player, Flash, Sun Java, și MPlayer). Include mediile desktop GNOME și KDE. GenieOS a fost cunoscut anterior sub numele Debian Pure, dar a fost redenumit la solicitarea dezvoltatorilor Debian pentru a evita confuzia. Vezi track record și homepage.

Distribuții bazate pe Debian
Distribuții Linux